Krösselbach ist ein geographischer NAme:

 Krösselbach (Eberbach), Wohnplatz im Stadtteil Rockenau von Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Krösselbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Krösselbach, Stadtteil Rockenau, Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Cröffelbach
 Kröffelbach